Bent Hansen kan være:

 Bent Hansen (regionsrådsformand) (født 1948) – regionrådsformand og tidligere amtsborgmester i Viborg Amt
 Bent Hansen (redaktør) (1931-2000) – chefredaktør for Aktuelt og socialminister
 Bent Hansen (fodboldspiller) (1933-2001) – fodboldspiller i B 1903 og OL-sølvvinder.
 Bent Hansen (cykelrytter) (født 1932) – banecykelrytter og VM-sølvvinder
 Bent Hansen (borgmester i Gribskov Kommune) (født 1962) – borgmester i Gribskov Kommune